Ill (Ill) kan henvise til:
 Ill (Alsace) – en flod i Frankrig
 Ill (Vorarlberg) – en flod i Østrig